Бакар:

 Бакар — город в Хорватии, в Приморско-Горанской жупании.
 Бакар — ба, буква деванагари, обозначает звонкий губно-губной взрывной согласный.
 Бакар III (1699—1750) — царь Картли из династии Багратионов.